Bahnhofstraße 12 steht für:

 Bahnhofstraße 10/12 (Coburg)
 Bahnhofstraße 12 (Grebenstein)